Bengali peut désigner :

Géographie 
 Le bengali ou bangla, langue indo-aryenne, langue nationale du Bangladesh et langue officielle du Bengale-Occidental.
 Les Bengalis, peuple du Bengale.

Zoologie 
 bengali, espèce d'oiseau.
 bengali ou bangladaise, race bovine du Bengali.

Bande dessinée 
 Bengali (Akim Spécial), série d'aventures publiée en France entre 1959 et 1988.